Kisaran Timur (plaats), een plaats in Indonesië
Kisaran Timur (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing